-{SMS}- se može odnositi na:

 -{SMS}-, servis za slanje poruka
 -{SMS}- (gen)
 -{SMS}- (muzička grupa)